Sachweh ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Sachweh (1906–1961), deutscher nationalsozialistischer Funktionär und Politiker (GB/BHE)
 Sabine Sachweh (* 1968), Informatikerin und Hochschullehrerin